Okręty US Navy o nazwie USS "Banshee":
 Pierwszy "Banshee" (1862) był parowcem, który po przechwyceniu w 1864 został przerobiony na kanonierkę. Brał udział w działaniach wojny secesyjnej i został wycofany 30 listopada 1865.
 Drugi "Banshee" (IX-178) był tankowcem, który brał udział w działaniach I i II wojny światowej.

Banshee